Piazza del Sale indica due piazze toscane:
Piazza del Sale – piazza di Grosseto
Piazza del Sale – piazza di Siena